Le elezioni comunali in Puglia del 2009 si sono svolte il 6 e 7 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 21 e 22 giugno, in contemporanea con le elezioni europee e con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 67 comuni pugliesi, di cui 13 con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Bari

Binetto

Bitritto

Cassano delle Murge

Cellamare

Gravina in Puglia

Noicattaro

Poggiorsini

Putignano

Rutigliano

Sammichele di Bari

Toritto

Provincia di Brindisi

Brindisi

Francavilla Fontana

Ostuni

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Biccari

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

Foggia

Lesina

Lucera

Poggio Imperiale

San Marco la Catola

San Severo

Sant'Agata di Puglia

Stornara

Stornarella

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Carpignano Salentino

Casarano

Castri di Lecce

Copertino

Corsano

Cursi

Giuggianello

Lequile

Martignano

Melendugno

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Ortelle

Palmariggi

Presicce

Sanarica

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Faggiano

Maruggio

Note

Puglia
2009